Aimé Dossche (1902-1985) est un coureur cycliste belge.

Divers 
 Dr. Mann-Dossche Sport, une équipe cycliste belge.
Patronyme belge